Schicker ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Schicker (* 1986), österreichischer Fußballspieler
 Arthur Schicker (1893–1979), deutscher Verwaltungsbeamter
 Franz Schicker (1915–2010), österreichischer Maler, Zeichner, Kunsterzieher und Kunstvermittler
 Gotthard B. Schicker (1946–2017), deutscher Verleger und Publizist
 Hans Schicker (1924–2001), Geigenbauer in Freiburg
 Johanna Schicker (* 1943), österreichische Politikerin (SPÖ), Mitglied im Bundesrat
 Karl Schicker (1931–2013), deutscher Flötist, Dirigent und Komponist
 René Schicker (* 1984), österreichischer Fußballspieler
 Rudolf Schicker (* 1952), österreichischer Politiker (SPÖ)
 Susanne Schicker (* 1963), ehemalige Präsidentin des Stadtschulrats für Wien

Siehe auch:
 Schickert